W3, W-3 ou W03 peut faire référence à :

Calendrier 
 W03, la troisième semaine du calendrier.

Domaine militaire 
 HMS W3, un sous-marin  de la Royal Navy ;
 PZL W-3, un hélicoptère utilitaire polyvalent polonais.

Informatique 
 World Wide Web, un système hypertexte public fonctionnant sur Internet qui permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites ;
 W3.org, un organisme de normalisation à but non lucratif, chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web ;
 W3Perl, un logiciel de mesure d'audience.

Jeux vidéo 
 Warcraft 3, un jeu de stratégie en temps réel.

Médecine 
 Autres chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers (W03), d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Mercedes AMG F1 W03, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix.

Transport 
 Arik Air, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres